Nicolas Flamel – francuski alchemik, prawnik i pisarz przysięgły.
 Nicolas Flamel – postać fikcyjna występująca w serii książek o Harrym Potterze autorstwa angielskiej pisarki Joanne K. Rowling.